AEGON Classic 2010 — 29-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Бирмингеме (Великобритания) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2010 году турнир прошёл с 7 по 13 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Магдалена Рыбарикова
 в парном разряде —  Лизель Хубер и  Кара Блэк

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Ли На (№ 12 в мире на тот момент); прошлогодняя финалистка удачно подготовилась к новому розыгрышу турнира и уступив за пять матчей лишь два сета завоевала свой первый титул на этом уровне на хардовом покрытии. Прошлогодняя чемпионка — Магдалена Рыбарикова — защищала свой титул, но уступила в третьем раунде. Сильнейшей несеянной участницей турнира стала Алисон Риск, единственной среди игроков такого статуса добравшейся до полуфиналов.

Парный турнир собрал несколько сильных сыгранных команд, а титул разыграли первая и вторая команда посева, где Лизель Хубер и Бетани Маттек-Сандс уступили титул Каре Блэк и Лизе Реймонд из-за проблем со здоровьем у старшей американки, остановивших титульный матч в середине второго сета. Для Блэк эта победа стала третьей подряд на бирмингемском соревновании, а Реймонд пробилась в местный финал впервые за 13 лет.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ли На обыграла  Марию Шарапову со счётом 7-5, 6-1.
 Ли выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Шарапова уступает свой 1-й финал в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 3

Финальные раунды

Парный турнир 
  Кара Блэк /  Лиза Реймонд обыграли на отказе соперниц  Лизель Хубер /  Бетани Маттек-Сандс, при счёте 6-3, 3-2 в свою пользу.
 Блэк выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 54-й за карьеру в туре ассоциации.
 Реймонд выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 69-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 AEGON Classic
 WTA Тур 2010
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2010 года
2010